SSAS steht für:
 SQL Server Analysis Services, der OLAP-Dienst des Microsoft SQL Servers ab Version 2000
 Ship Security Alert System, Teil ds International Ship and Port Facility Security Code
 Software-Sicherheitsanforderungsstufe, siehe EN 50128
 Postnominal für Träger des Order of the Star of South Africa (Grand Officer)

Abkürzung